Promart Homecenter o simplemente Promart es una cadena peruana de ferretería y bricolaje fundada en 2011 que pertenece al holding peruano Intercorp.

Su eslogan es "Cambias algo, cambia todo" (desde 2021), en reemplazo del eslogan "Hagámoslo juntos" (2011-2021).

Reseña histórica 
Fue fundada en octubre de 2011 para hacer la competencia a Sodimac del grupo Falabella y a Maestro, en ese tiempo propiedad del grupo Enfoca (hoy también del Grupo Falabella). Su primer local abrió en el centro comercial Real Plaza Guardia Civil en el distrito de Chorrillos, Lima, Perú. Posteriormente fue expandiéndose por otras zonas de Lima y en provincias del país.

Desde sus inicios se caracterizó por ofrecer la mayor variedad de productos para construcciones, remodelaciones y mejoramientos del hogar a precios módicos y convincentes. Además trabajan con la tarjeta Oh!, tarjeta utilizada por todos los negocios del sector retail del grupo Intercorp, para ofrecer mayores descuentos.

En 2019 se elimina el color negro del logo y en 2021 se cambia ligeramente el tono anaranjado. 

Hasta diciembre de 2022 existen 33 tiendas operantes bajo esta marca y ese mismo mes abrió una más en el complejo Plaza Center Rex.

Logotipos 
El logo de esta cadena de homecenters, en esencia siempre ha tenido una especie de "casita" blanca formada por una flecha con una línea recta horizontal que asemeja una chimenea, debajo un piso formado por una línea horizontal blanca, ambos de bordes redondeados. Pero a lo largo de los años ha ido modificando este logo, por ejemplo: en 2019 se cambió de blanco, negro y anaranjado a blanco y anaranjado y en 2021 la "casita" ahora es más alta.

Véase también 
 Oechsle
 Plaza Vea

Referencias 

 
Bricolaje
Cadenas de homecenters de Perú
Empresas fundadas en 2011
Intercorp
Empresas de Perú